Місячний сарос 148 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 15 липня 1973, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 9 серпня 3217, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 70 затемнень (57 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1244 роки.

Серія містить 12 повних затемнень від 17 травня 2478 до 14 вересня 2676, 20 часткових перед повними від 10 жовтня 2117 до 5 травня 2460 і 23 часткових після повних від 25 вересня 2694 до 25 травня 3091.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 6 серпня 2009 і наступним буде також півтіньове 17 серпня 2027.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 10 липня 2568 і триватиме 104,5 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 148 

Місячні сароси